Kuckertz ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Kuckertz (* 1972), deutscher Wirtschaftswissenschaftler und Hochschullehrer
 Beate Kuckertz (* 1963), Autorin und Verlegerin
 Erwin Kuckertz (1924–2015), deutscher Klavierpädagoge, Hochschullehrer und Komponist
 Josef Kuckertz (1930–1996) deutscher Musikethnologe
 Robert Kuckertz (* 1959), deutscher Bundeswehr-Dirigent